Khalifé est un nom de famille issu de l'arabe khalîfa ( - calife), notamment porté par :
 Marcel Khalifé ( - ), musicien libanais ;

 Yolla Khalifé, chanteuse franco-libanaise ;
 Bachar Mar-Khalifé ( - ), pianiste et chanteur libanais, fils de Marcel et Yolla ;

 Rami Khalifé ( - ), musicien franco-libanais, fils de Marcel et Yolla.